Lakasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lakasjön (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (8,19 ha)
Lakasjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (16,8 ha)
Laksjön, sjö i Heby kommun, 
 Södra Laksjön, sjö i Boxholms kommun,  (4 ha)

Se även 
Lakaträsket (olika betydelser)
Madejärvi (finska), sjö i Gällivare kommun,  (35,8 ha)
Njakajaure (samiska), sjö i Kiruna kommun,  (43,2 ha)
Njakakjaure (samiska), sjö i Jokkmokks kommun,  (7,98 ha)
Njakaure (samiska), sjö i Jokkmokks kommun,  (44,9 ha)
Njakajärvi (samiska/finska), sjö i Gällivare kommun,  (14,7 ha)
Laktjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn